

Фріленд — місто, штат Пенсільванія
 Фріленд — переписна місцевість, штат Мічиган
 Фріленд — переписна місцевість, штат Вашингтон